Pittioni ist der Familienname folgender Personen:

 Bruno Pittioni (1906–1952), österreichischer Entomologe
 Richard Pittioni (1906–1985), österreichischer Prähistoriker